Матфрид:

 Матфрид — архиепископ Экс-ан-Прованса (886—906).
 Матфрид — граф Орлеана ок. 818—828, 830—832, 834, родоначальник дома Матфридингов.